Gminy w USA:
 Gill – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin

Gminy w USA:
 Gill (ang. Gill Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Gill (ang. Gill Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Sullivan
 Gill (ang. Gill Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Gill (ang. Gill Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass